Благовещенское — многозначный топоним:

Казахстан 
 Благовещенское — название села Ащисай, Темирский район Актюбинской области до 2 июля 2003 года.

Россия 
 Благовещенское — село в Вельском районе Архангельской области.
 Благовещенское — село в Муромском районе Владимирской области.
 Благовещенское — село в Свечинском районе Кировской области.
Благовещенское — село в Шумихинском районе Курганской области.
 Благовещенское — посёлок в Волоколамском районе Московской области.
 Благовещенское — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Благовещенское — село в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Благовещенское — село в Анивском районе Сахалинской области.
 Благовещенское — село в Туринском городском округе Свердловской области.
 Благовещенское — железнодорожная станция Рижского направления Московской железной дороги.

Узбекистан 
 Благовещенское — село в Аккурганском районе Ташкентской области.

Украина 
 Благовещенское — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Благовещенское (до 2016 года — Ульяновка) — город в Благовещенском районе Кировоградской области.
 Благовещенское (до 2016 года — Петровского) — посёлок в Херсонском городском совете Херсонской области.

См. также 
 Благовещенское сельское поселение
 Благовещенская
 Благовещенский
 Благовещенск (значения)